Horvát Árpád
Horvát Árpád (1820–1894) történész
Horvát Árpád (1855–1887) orvos, előbbi fia

Horváth Árpád
Horváth Árpád (1899–1943) színházi rendező, színházigazgató
Horváth Árpád (1907–1990) technika- és tudománytörténeti író, vegyészmérnök
Horváth Árpád (1948) labdarúgó (Ferencváros)
Horváth Árpád (1975) jezsuita szerzetes, az A Szív Jezsuita Magazin főszerkesztője, a Jézus Szíve Jezsuita Templom igazgatója

Jegyzetek